Otto Schwartz er navnet på flere personer:

 Otto Schwartz (forlagsboghandler) (1822-1902) – dansk forlagsboghandler (Otto Frederik Schwartz), far til
 Otto Schwartz (borgmester) (1852-1915) – dansk jurist og borgmester (Otto Georg Schwartz)